Type 87 (Тип 87) — может означать:
 Тип 87 — китайский гранатомёт
 Тип 87 — один из вариантов китайского автомата Тип 81
 Тип 87 — 25-мм китайская зенитная установка, копия советской ЗУ-23-2
 Тип 87 — японская 35-мм зенитная самоходная установка на гусеничном шасси
 тип 87 - японский гусеничный транспортёр боеприпасов
 Тип 87 — японская колёсная бронемашина с 25-мм орудием
  — японский ПТУР

Примечания